Józef Jakubowski (1743–1814) – tłumacz, wojskowy, duchowny
 Józef Jakubowski (1806–1871) – powstaniec, emigrant
 Józef Kazimierz Jakubowski (1861–1942) – adwokat, podróżnik, inicjator powstania i pierwszy dyrektor Muzeum Miejskiego w Tarnowie
 Józef Jakubowski – działacz niepodległościowy, 3 maja 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Jakubowski – działacz niepodległościowy, 24 maja 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Jakubowski – działacz niepodległościowy, 25 lipca 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Jakubowski (1883–1940) – podkomisarz Policji Państwowej, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, 21 kwietnia 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Jakubowski (1894–1942) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych
 Józef Jakubowski (1897–1984) – kapitan pilot Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych, powstaniec wielkopolski i śląski
 Józef Władysław Jakubowski (1901–1940) – nauczyciel, historyk, publicysta, żołnierz, doktor filozofii, ofiara zbrodni Katyńskiej
 Józef Jakubowski (1909–1991) – rzemieślnik, ślusarz, działacz cechowy i polityczny
 Józef Jakubowski (ur. 1929) – historyk ruchu robotniczego, archiwista
 Józef Jakubowski (zm. 2020) – inżynier, uczestnik II wojny światowej w szeregach AK

Przypisy